The Star Witness peut faire référence à :
 The Star Witness, un film muet américain de Henry MacRae, sorti en 1917;
 The Star Witness, un film américain de William A. Wellman, sorti en 1931.